Может означать:

 Алексеевский монастырь (Углич)
 Богоявленский монастырь (Углич)
 Воскресенский монастырь (Углич)